Resultados do 49th Safari Rally Kenya.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2001

Ligações externas 
 

Quenia